«Первомайская» — название станций метрополитена в городах:
 Первомайская (станция метро, Москва) — станция Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена.
 Первомайская (закрытая станция метро) — закрытая станция Московского метрополитена, расположенная на территории электродепо «Измайлово».
 Первомайская (станция метро, Минск) — станция Автозаводской линии Минского метрополитена.
 Первомайская — проектировавшаяся станция Уфимского метрополитена (строительство отменено).